Christian Olsson kan avse någon av följande personer:
Christian Olsson (politiker) (1859–1932)
Christian Olsson (journalist) (född 1965), Radiosporten och Karlavagnen
Christian Olsson (musiker) (född 1971), Fläskkvartetten
Christian Olsson (friidrottare) (född 1980)